AEOI est un sigle qui peut désigner :
 Atomic Energy Organization of Iran (en français, Organisation de l'énergie atomique d'Iran).

AEoI est une abréviation qui peut désigner :
 Automatic Exchange of Financial Account Information, un standard d'échange d'information financière issu de l'OCDE (voir le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale).